Stephen Metcalf ou Metcalfe sont des noms pouvant désigner:

 (1927-2014), missionnaire protestant britannique
Stephen Metcalfe (né en 1966), homme politique conservateur britannique
, critique et chroniqueur américain
, producteur et scénariste américain

Voir aussi
, lobbyiste et homme politique américain de Caroline du Nord

Metcalf, Stephen